Ангелина Вадимовна Лазаренко (род. 13 апреля 1998 года, Саратов) — российская волейболистка. Центральная блокирующая казанского «Динамо-Ак Барса». Чемпионка летней Универсиады 2017 года. Бронзовый призёр Кубка мира 2019 года.

Биография 
Ангелина Вадимовна Лазаренко родилась 13 апреля 1998 года в Саратове. После переезда в Москву в 12 лет начала заниматься волейболом в спортивной школе олимпийского резерва № 21 г. Москвы. Выступала в молодёжной команде «Факел».

В составе сборных России становилась чемпионкой Европы среди девушек 2015 года и среди молодёжных команд 2016 года, чемпионкой Универсиады 2017 года.

С 2015 по 2017 год играла в «Заречье-Одинцово». С 2017 года играет за швейцарский «Волеро», в составе которого стала чемпионкой Швейцарии и обладательницей Суперкубка Швейцарии.

В 2016 году поступила на заочное отделение Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

В составе сборной России участвовала в Лиге Наций 2018 и 2019 года.

В 2019 году перешла из «Волеро Ле-Канне» в «Динамо» (Краснодар).

В 2021 году заключила контракт с «Динамо-Ак Барсом».

Достижения

Со сборной 
 Бронзовый призёр Кубка мира 2019

С молодёжной сборной 
 Чемпионка Универсиады 2017
 Серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжных команд 2017
 Чемпионка Европы среди молодёжных команд 2016
 Чемпионка Европы среди девушек 2015

С клубами 
 Чемпионка Швейцарии 2018
 Обладательница Суперкубка Швейцарии 2017
 Победитель розыгрыша Кубка России 2021;
 Бронзовый призёр Кубка России 2020
 Обладатель Суперкубка России 2022.

Индивидуальные 
 Лучшая блокирующая чемпионата Европы среди молодёжных команд 2016
 MVP и лучшая блокирующая чемпионата Европы среди девушек 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте volleyservice.ru

Волейболисты России
Игроки ЖВК «Факел»
Игроки ВК «Заречье-Одинцово»
Игроки ЖВК «Волеро»
Игроки ЖВК «Динамо» Краснодар
Игроки ВК «Динамо-Ак Барс»